Моя боротьба — книга Адольфа Гітлера, яка стала ідеологічною основою німецького націонал-соціалізму.
 Моя боротьба (Цілком таємно)
 Моя боротьба II (Цілком таємно)
 Моя боротьба III (Цілком таємно)
 Моя боротьба IV (Цілком таємно)